Rosa 'Souvenir du Docteur Jamain' — сорт плетистых роз класса Гибриды розы ремонтантной.

С 1865 года используется, как декоративное растение открытого грунта.

Биологическое описание 
Высота куста 150—305 см, ширина около 90 см.

Побеги почти без шипов, гибкие.

Листва вначале бронзовая, позднее зелёная, подвержена болезням.

Цветки от фиолетово до тёмно-красного и густо малинового цвета, чашевидные, полумахровые. Диаметр 7—8 см. Иногда на внутренних лепестках появляются белые потёки, подчеркивающие богатую окраску цветка. Пыльники золотистые.

Цветение непрерывное.

Аромат сильный (7\10).

В культуре 
Рекомендуется высаживать в полутени, так как на ярком солнце цветки быстро выгорают до коричневого цвета.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 4b (−28.9 °C… −31.7 °C) до более тёплых. По другим данным 6 зона.

Под названием 'Souvenir d’Alphonse Lavallée' могут продаваться 'Souvenir du Docteur Jamain'.

Лучше растёт в жарком и сухом климате. Куст разваливается, побеги рекомендуется подвязывать к опоре как плетистые розы либо пригибать и пришпиливать, чтобы побеги цвели по всей длине.

Болезни и вредители

Происхождение 
Существуют некоторые разногласия по поводу происхождения этого сорта.

По данным Rogers Plants Ltd.:‘Charles Lefebvre’ × ?.

По данным The Graham Stuart Thomas Rose Book и сайта HelpMeFind.com:

Награды 
 Королева роз Dowager (ARS), Mid-Hudson Rose Society, США (2000)
 Королева роз Dowager (ARS), Mount Diablo Rose Society, США (2001)
 Королева роз Dowager (ARS), Southern Tier Rose Society, США (1999)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Souvenir du Docteur Jamain' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Souvenir du Docteur Jamain